Boselli pode referir-se a:

 Mauro Boselli
 Paolo Boselli

Desambiguações de sobrenomes